Каменная (урочище Каменное) — гора на Среднем Урале в юго-западной части Свердловской области России в окрестностях города Ревды, неподалёку от горы Волчихи. Гора Каменная с окружающими лесами (всего площадью 566 гектаров) является ландшафтным памятником природы Свердловской области и имеет второе название урочище Каменное.

География 
Гора Каменная расположена в муниципальном образовании «городской округ Ревда», на северной оконечности хребта Ревдинский, в 31 километрах к северу от горы Азов, в 5 километрах к юго-востоку от города Ревда. Гора высотой в 500,3 метров.

Описание 
Гора покрыта лесом, на вершине горная цепь с выходом на поверхность каменных останцев и россыпи валунов.

Гора Каменная имеет две вершины: Каменная 1-ая и Каменная 2-ая, причём высшая точка горы на два метра выше расположенной неподалеку знаменитой Волчихи. Скальные останцы, поросшие лесом, образуют небольшие параллельные хребты, местами скалы образуют отвесные стены. С вершины Каменного урочища открывается великолепный вид на окрестности, видно Волчихинское и Ельчевское водохранилища. На горе стоит памятная стела в виде жёлто-зелёной металлической совы, сидящей на стволе высохшего дерева, обозначающая границу Европы и Азии. На крыльях металлического филина вырезаны указателями «Европа» и «Азия». На склоне горы есть малозаметный родник, отмеченный табличкой.

Гора Каменная с окружающими лесами (урочище Каменное) является геоморфологическим природным памятником регионального значения. Урочище Каменное располагается на территории Ревдинского лесхоза.

Примечания 

Горные вершины городского округа Ревда
Скалы Свердловской области
Памятники природы Свердловской области
Геоморфологические памятники природы
Шиханы